Solněčnaja () je nádraží v Moskvě v rajónu Solncevo. Nachází se v jeho severní části (nedaleko ulice Borovskoje šosse), 16 km od Kyjevského nádraží, kam vlak příměstské železnice dojede za 17–25 minut. Některé vlaky od Kyjevského nádraží zde končí, jiné pokračují až do dalších konečných zastávek: Lesnoj gorodok, Aeroport (Vnukovo), Aprelevka, Bekasovo, Nara (Naro-Fominsk), Malojaroslavec, Kaluga-1. V 20-minutovem taktu jezdí odsud kyvadlová doprava až do 2,5 km vzdálené zastávky Novoperedělkino.

Stanice má dvě ostrovní nástupiště, přemostěná lávkou pro pěší dlouhou zhruba 200 až 300 m. Vlakům slouží 20 kolejí.

Reference

Externí odkazy 
 
 Jízdní řády
 Mapa

Železniční stanice v Moskvě